Sräga ist der Familienname folgender Personen:

 Gudrun Sräga (* 1955), deutsche Diplomatin und Botschafterin
 Jennifer Sräga (* 2000), deutsche Golferin